Фазлаев, Нурулла Гарифуллович (1909—1997) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Фазлаев, Рафкат Галимович (род. 1952) — ветеринарный врач, доктор ветеринарных наук, профессор.

См. также 
 Фазлыев